Andru est un patronyme et prénom masculin pouvant désigner:

Patronyme
 (1932-2003), escrimeur canadien
Ross Andru (1927-1993), dessinateur de comics américain

Prénom
 (né en 1978), musicien américain
 (né en 1968), musicien reggae canadien
Andru Donalds (né en 1974), chanteur jamaïcain
 (né en 1956), homme politique américain

Voir aussi
, thriller tamoul (1968)
, film tamoul (1989)

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom